Hilser oder Hilšer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hilser (* 1953), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter von Nordrhein-Westfalen
 Marek Hilšer (* 1976), tschechischer Arzt, Hochschullehrer und Aktivist